Фернандо Валенсуэла:
 Валенсуэла, Карлос Фернандо (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Валенсуэла, Фернандо (род. 1960) — мексиканский бейсболист.
 Валенсуэла, Фернандо (род. 1948) — испанский дипломат.
 Валенсуэла, Фернандо — чилийский режиссёр.

См. также 
 Фернандо де Валенсуэла, 1-й Маркиз Вильясьерры (1636—1692) — испанский королевский фаворит и министр.